Кучас — литовская фамилия. 

Известные носители:

   (Кучинскас; 1900—1988) — литовский историк, педагог.
 Кучас, Антанас (1909—1989) — литовский художник-график.